Ceci est une liste des arrêts de la Cour suprême des États-Unis du volume 285 de l’United States Reports:

Liste

 Burnet v. Chicago Portrait Co., 285 U.S. 1 (1932)
 Crowell v. Benson, 285 U.S. 22 (1932)
 Hurley v. Kincaid, 285 U.S. 95 (1932)
 Packer Corp. v. Utah, 285 U.S. 105 (1932)
 St. Paul Fire & Marine Ins. Co. v. Bachmann, 285 U.S. 112 1932)
 Western Distributing Co. v. Public Serv. Comm'n of Kan., 285 U.S. 119 (1932)
 Galveston Wharf Co. v. Galveston, H. & S. A. R. Co., 285 U.S. 127 (1932)
 Burnet v. Leininger, 285 U.S. 136 (1932)
 Atlantic Coast Line R. Co. v. Temple, 285 U.S. 143 (1932)
 Eastern Air Transport, Inc. v. South Carolina Tax Comm'n, 285 U.S. 147 (1932)
 Daniel v. Guaranty Trust Co. of N. Y., 285 U.S. 154 (1932)
 Leach v. Nichols, 285 U.S. 165 (1932)
 Hartford Accident & Indemnity Co. v. Bunn, 285 U.S. 169 (1932)
 Bowers v. Lawyers Mortgage Co., 285 U.S. 182 (1932)
 United States v. Home Title Ins. Co., 285 U.S. 191 (1932)
 Stevens v. The White City, 285 U.S. 195 (1932)
 D. Ginsberg & Sons, Inc. v. Popkin, 285 U.S. 204 (1932)
 Aetna Casualty & Surety Co. v. Phoenix Nat. Bank & Trust Co., 285 U.S. 209 (1932)
 Lamb v. Cramer, 285 U.S. 217 (1932)
 Lamb v. Schmitt, 285 U.S. 222 (1932)
 Shearer v. Burnet, 285 U.S. 228 (1932)
 Boston & Maine R. Co. v. Armburg, 285 U.S. 234 (1932)
 Southern Pacific Co. v. United States, 285 U.S. 240 (1932)
 American Trading Co. v. H. E. Heacock Co., 285 U.S. 247 (1932)
 New State Ice Co. v. Liebmann, 285 U.S. 262 (1932)
 Heiner v. Donnan, 285 U.S. 312 (1932)
 Handy v. Delaware Trust Co., 285 U.S. 352 (1932)
 Smiley v. Holm, 285 U.S. 355 (1932)
 Koenig v. Flynn, 285 U.S. 375 (1932)
 Carroll v. Becker, 285 U.S. 380 (1932)
 Claiborne-Annapolis Ferry Co. v. United States, 285 U.S. 382 (1932)
 Burnet v. Coronado Oil & Gas Co., 285 U.S. 393 (1932)
 Canada Malting Co. v. Paterson S. S., Ltd., 285 U.S. 413 (1932)
 United States v. Limehouse, 285 U.S. 424 (1932)
 Hagner v. United States, 285 U.S. 427 (1932)
 Coombes v. Getz, 285 U.S. 434 (1932)
 United States v. Lefkowitz, 285 U.S. 452 (1932)
 Shriver v. Woodbine Savings Bank, 285 U.S. 467 (1932)
 Pacific Co. v. Johnson, 285 U.S. 480 (1932)
 Spencer Kellogg & Sons, Inc. v. Hicks, 285 U.S. 502 (1932)
 Callahan v. United States, 285 U.S. 515 (1932)
 United States v. Scharton, 285 U.S. 518 (1932)

Source

Compléments

Articles connexes
Liste des arrêts de la Cour suprême des États-Unis par volume

Liens externes
Liste des arrêts de la cour suprême, 1926-1948
  United States Avis de la cour suprême du volume 285 de l'United States Reports

Arrêt de la Cour suprême des États-Unis